Toponímia:
 Península de Corea, península del nord-est d'Àsia.
 Corea, el país, avui dividit, localitzat en aquesta península.
 Corea del Nord, estat a la meitat nord d'aquesta península.
 Corea del Sud, estat a la meitat sud d'aquesta península.
 badia de Corea, badia dins la Mar Groga.
 Medicina:
 Corea (malaltia), grup de trastorns neurològics caracteritzats per moviments involuntaris anormals:
 Corea de Huntington
 Corea de Sydenham
 Biografies: Chick Corea, nascut Armando Anthony Corea (1941), pianista de jazz i jazz-rock 
 Conflictes bèl·lics: Guerra de Corea, conflicte bèl·lic que va enfrontar la República Popular Democràtica de Corea i la República de Corea (1950-53).
 Esports: Gran Premi de Corea carrera del campionat de Fórmula 1 disputada el 2010 a Corea del Sud

Vegeu també 
 Korea